Јане Кавциц (Логатец, 10. септембар 1923 — Љубљана, 20. март 2007) је био југословенски и словеначки сценариста и редитељ.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1953. || Слово од Бориса Кидрича (кратки документарни филм) || /
|-
| 1955. || Три приче || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Акција || /
|-
| 1961. || Потрага за змајем || /
|-
| 1962. || Минута за убиство || /
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Рекреација || /
|-
| 1973. || Бегунац || /
|-
| 1977. || Срећа на ланцу || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа || /
|-
| 1984. || Алал такво сунце || /
|-
| 1988. || Маја и ванземаљац || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Непописан лист (ТВ филм)|| /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1955. || Три приче || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1966. || Становање (кратки филм)|| /
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1977. || Срећа на ланцу || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа || /
|-
| 1988. || Маја и ванземаљац || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1997. || Песем од Лудоморца (кратки филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Непописан лист (ТВ филм) || /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1951. || Трст || /
|-
| 1957. || -{La grande strada azzurra}- || /
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1923.
Умрли 2007.
Словеначки редитељи
Југословенски редитељи
Словеначки сценаристи
Југословенски сценаристи